Novato puede referirse a:
 Novato, ciudad del condado de Marin, en el estado de California (Estados Unidos). 
 El novato (The Rookie, según su título original en inglés), película dramática dirigida por John Lee Hancock.
 Novato del Año, premio otorgado por varias ligas deportivas (principalmente en Norteamérica) al jugador que más se destaque durante su primera temporada como atleta profesional.

Enlaces externos